Лудбрег је место у Хрватској, у региону Подравина, c леве стране реке Бедње. Некадашња римска -{lovia}-, помиње се 1320. као каструм Лудбрег. Касније се развија као трговачко место. Територијално и административно припада Вараждинској жупанији.

Становништво

Град Лудбрег

Број становника по пописима 

 напомене:

Настао из старе општине Лудбрег.

Лудбрег (насељено место)

Број становника по пописима

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Лудбрег је имало 3.327 становника, следећег националног састава:

Референце

Литература

Спољашње везе 

Градови у Хрватској
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Лудбрег
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Вараждинској жупанији